А́льмквист () — шведская фамилия. Многие носители данной фамилии принадлежат к нескольким дворянским шведским родам Альмквистов, не все из которых состоят в родстве друг с другом. Известные носители:

 Альмквист, Адам (род. 1991) — шведский хоккеист.
  (1814—1886) — генеральный директор шведской тюремной службы.
  (1844—1923) — шведский педагог и ботаник.
 Альмквист, Карл Юнас Луве (1793—1866) — шведский писатель.
 Альмквист, Никлас (род. 1977) — шведский гитарист.
 Альмквист, Пелле (род. 1978) — шведский певец.
 Альмквист, Понтус (род. 1999) — шведский футболист.
 Альмквист, Эстер (1869—1934) — шведская художница.